Schitu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Schitu (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Schitu (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Schitu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Schitu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Schitu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Schitu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Schitu Deleni, Dorf im Kreis Olt
 Schitu din Deal, Dorf im Kreis Olt
 Schitu din Vale, Dorf im Kreis Olt
 Schitu Duca, Gemeinde im Kreis Iași
 Schitu Frumoasa, Dorf im Kreis Bacău
 Schitu Golești, Gemeinde im Kreis Argeș
 Schitu Hadâmbului, Dorf im Kreis Iași
 Schitu-Matei, Dorf im Kreis Argeș
 Schitu Poienari, Dorf im Kreis Teleorman
 Schitu Scoicești, Dorf im Kreis Argeș
 Schitu Stavnic, Dorf im Kreis Iași
 Schitu Tarcău, Dorf im Kreis Neamț
 Schitu Topolniței, Dorf im Kreis Mehedinți